Реми Лакруа́ (), настоящее имя Э́шли Бриа́нна Кронан (, род. 26 июня 1988, Сан-Франциско, Калифорния) — американская порноактриса.

Биография 
До порноиндустрии выступала на фестивалях альтернативной культуры (в том числе Burning Man) как участница различных файер-шоу. Карьеру начала в декабре 2011 года, снявшись в групповой сцене для сайта Kink.com. Через полгода объявила, что уходит из порнобизнеса из-за изнеможения. Но при этом Реми участвовала в рекламной кампании невышедших фильмов. В ноябре 2012 года Реми решила вернуться к карьере порноактрисы.

На 2022 год снялась более чем в 370 фильмах.

Премии и номинации 
 2013 AVN Award — Лучшая новая старлетка
 2013 AVN Award — лучшая сцена стриптиза — Remy (вместе с Лекси Белл)
 2013 XBIZ Award — лучшая актриса (пары) — Torn
 2013 XRCO Award — новая старлетка
 2013 XCritic Fans Choice Award — лучшая новая старлетка
 2013 TLA RAW Award — Best Female Newcomer (вместе с Райли Рид)
 2014 AVN Award — Лучшая актриса — The Temptation of Eve
 2014 AVN Award — лучшая лесбийская сцена — Girl Fever (вместе с Райли Рид)
 2014 AVN Award — лучшая сцена триолизма — Ж/Ж/М — Remy 2 (вместе с Райли Рид и Мануэлем Феррара)
 2014 XBIZ Award — лучшая актриса (полнометражный фильм) — The Temptation of Eve
 2015 AVN Award — лучшая лесбийская сцена — Gabi Gets Girls (с Габриэллой Палтровой)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Реми Лакруа
 
 
 Профиль Реми Лакруа на AVN.com
 Профиль на сайте агентства 101modeling

Порноактрисы США